Santa Maria of Santa María kan verwijzen naar:
 Santa Maria - moeder van Jezus (Spaanstalig)
 Santa María (schip, 1482), een van de schepen van Columbus
 Santa Maria (Bobbejaanland), een voormalige attractie

Religie 
 Basiliek van Santa Maria Maggiore, een basiliek in Rome
 Santa Maria in Aracoeli, een kerk in Rome
 Santa Maria sopra Minerva, een kerk in Rome
 Santa Maria Zobenigo, een kerk in Venetië

Muziek 
 Santa Maria (Di Angelis), een lied van Oliver Onions, Roland Kaiser, Joe Harris en Jo Vally
 Santa Maria (SAW), een lied van Tatjana (Scott, Aitken en Waterman)
 Santa Maria, een lied van Mireille Mathieu van Christian Bruhn
 Santa Maria, een lied van The Frames

Geografie 
Argentinië:
 Santa María (Catamarca), een plaats in de provincie Catamarca
 Santa María (Misiones), een plaats in de provincie Misiones
 Santa María (departement van Catamarca), een departement van de provincie Catamarca
 Santa María (departement van Córdoba), een departement van de provincie Córdoba

Brazilië:
 Santa Maria da Vitória (microregio), een microregio in Bahia
 Santa Maria da Vitória (gemeente), een gemeente in Bahia
 Santa Maria de Jetibá, een gemeente in Espírito Santo
 Santa Maria de Itabira, een gemeente in Minas Gerais
 Santa Maria do Salto, een gemeente in Minas Gerais
 Santa Maria do Suaçuí, een gemeente in Minas Gerais
 Santa Maria das Barreiras, een gemeente in Pará
 Santa Maria do Pará, een gemeente in Pará
 Santa Maria do Oeste, een gemeente in Paraná
 Santa Maria da Boa Vista, een gemeente in Pernambuco
 Santa Maria do Cambucá, een gemeente in Pernambuco
 Santa Maria do Herval, een gemeente in Rio Grande do Sul
 Santa Maria (Rio Grande do Sul), een gemeente in Rio Grande do Sul
 Santa Maria (microregio), een microregio in Rio Grande do Sul
 Santa Maria (Rio Grande do Norte), een gemeente in Rio Grande do Norte
 Santa Maria Madalena, een gemeente in Rio de Janeiro
 Santa Maria da Serra, een gemeente in São Paulo
 Santa Maria do Tocantins, een gemeente in Tocantins

Chili:
 Santa María (Valparaíso), een gemeente in de provincie Valparaíso
 Santa María (Chili), een eiland in Chili

Colombia:
 Santa María (Boyacá), een gemeente in departement Boyacá
 Santa María (Huila), een gemeente in departement Huila

Curaçao:
 Santa Maria (Curaçao), een wijk in Willemstad plaats op het eiland Curaçao

El Salvador:
 Santa María (Usulután), een gemeente in het departement Usulután
 Santa María Ostuma, een gemeente in het departement La Paz

Filipijnen:
 Santa Maria (Bulacan), een gemeente in de provincie Bulacan
 Santa Maria (Davao Occidental), een gemeente in de provincie Davao Occidental
 Santa Maria (Ilocos Sur), een gemeente in de provincie Ilocos Sur
 Santa Maria (Isabela), een gemeente in de provincie Isabela
 Santa Maria (Laguna), een gemeente in de provincie Laguna
 Santa Maria (Pangasinan), een gemeente in de provincie Pangasinan
 Santa Maria (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon

Guatemala:
 Santa María (vulkaan), een vulkaan in Guatemala

Honduras:
 Santa María (La Paz), een gemeente in het departement La Paz
 Santa María del Real, een gemeente in het departement Olancho

Italië:
 Santa Maria (Bobbio), een frazione van de gemeente Bobbio
 Santa Maria (Camisano Vicentino)
 Santa Maria (La Maddalena), een eiland bij Sardinië
 Santa Maria (Monteleone d'Orvieto)
 Santa Maria (Ponza), een stad op het eiland Ponza
 Santa Maria (Schio), een stad bij Schio
 Santa Maria a Toro, een plaats  in de Italiaanse gemeente San Nicola Manfredi
 Santa Maria Codifiume, een plaats in de Italiaanse gemeente Argenta
 Santa Maria di Castellabate, een plaats bij gemeente Castellabate
 Santa Maria la Scala, een plaats in de Italiaanse gemeente Acireale
 Santa Maria la Strada, een plaats in de Italiaanse gemeente Giarre
 Santa Maria Nuova Spallicci, een plaats in de Italiaanse gemeente Bertinoro

Kaapverdië:
 Santa Maria (Kaapverdië), een plaats op het eiland Sal

Mexico:
 Misión Santa María de los Ángeles, een plaats in Baja California
 Santa María (Campeche), een plaats in Campeche
 Santa María (Chiapas), een plaats in Chiapas
 Santa María (Hidalgo), een plaats in Hidalgo
 Santa María (Michoacán), een plaats in Michoacán
 Santa Maria (Oaxaca), een stad in Oaxaca
 Santa María (Sinaloa), een plaats in Sinaloa
 Santa María del Tule, een stad in Oaxaca
 Santa María la Ribera, een wijk in de gemeente Cuauhtémoc van Mexico-Stad

Nicaragua:
 Santa María (Nueva Segovia), een gemeente in het departement Nueva Segovia
 Santa María de Pantasma, een gemeente in het departement Jinotega

Panama:
 Santa María de Belén, de eerste Spaanse nederzetting op het vasteland van Centraal-Amerika

Portugal:
 Santa Maria (Azoren), een eiland in de Azoren
 Santa Maria (Bragança), een plaats in het district Bragança
 Santa Maria (Celorico da Beira), een plaats in het district Celorico da Beira
 Santa Maria (Covilhã), een plaats in het district Covilhã
 Santa Maria (Estremoz), een plaats in het district Estremoz
 Santa Maria (Lagos), een plaats in het district Lagos
 Santa Maria (Manteigas), een plaats in het district Manteigas
 Santa Maria (Óbidos), een plaats in het district Óbidos
 Santa Maria (Odemira), een plaats in het district Odemira
 Santa Maria (Serpa), een plaats in het district Serpa
 Santa Maria (Tavira), een plaats in het district Tavira
 Santa Maria (Torres Novas), een plaats in het district Torres Novas
 Santa Maria (Trancoso), een plaats in het district Trancoso

Spanje:
 Santa María de Cayón, een gemeente in de provincie Cantabrië
 Santa María de Dulcis, een gemeente in de provincie Huesca
 Santa María de Guía de Gran Canaria, een gemeente in de provincie Las Palmas
 Santa María de Huerta, een gemeente in de provincie Soria
 Santa María de la Alameda, een gemeente in de provincie Madrid
 Santa María de las Hoyas, een gemeente in de provincie Soria
 Santa María de los Caballeros, een gemeente in de provincie Ávila
 Santa María de los Llanos, een gemeente in de provincie Cuenca
 Santa María de Sando, een gemeente in de provincie Salamanca
 Santa María de Valverde, een gemeente in de provincie Zamora
 Santa María del Arroyo, een gemeente in de provincie Ávila
 Santa María del Berrocal, een gemeente in de provincie Ávila
 Santa María del Camí, een gemeente in de provincie Balearen
 Santa María del Campo, een gemeente in de provincie Burgos
 Santa María del Campo Rus, een gemeente in de provincie Cuenca
 Santa María del Cubillo, een gemeente in de provincie Ávila
 Santa María del Invierno, een gemeente in de provincie Burgos
 Santa María del Mercadillo, een gemeente in de provincie Burgos
 Santa María del Páramo, een gemeente in de provincie León
 Santa María del Tiétar, een gemeente in de provincie Ávila
 Santa María del Val, een gemeente in de provincie Cuenca
 Santa María la Real de Nieva, een gemeente in de provincie Segovia
 Santa María Rivarredonda, een gemeente in de provincie Burgos

Vanuatu:
 Santa Maria (Vanuatu), een eiland in Vanuatu

Venezuela:
 Santa María de Ipire, een gemeente in de staat Guárico

Verenigde Staten:
 Santa Maria (Californië), een stad in West-Californië
 Santa Maria (Texas), een stad in Texas

Zwitserland:
 Santa Maria in Calanca, een plaats in het kanton Graubünden
 Santa Maria Val Müstair, een plaats in het kanton Graubünden

Verder zijn er in veel (voormalige) Spaanstalige landen kleine plaatsen die Santa Maria heten.